

Architettura 
 Duomo – la chiesa principale di una città

Chimica 
 Duomo – parte superiore dell'alambicco

Geografia 
 Duomo – frazione del comune italiano di Rovato

Geologia 
 Duomo
 Duomo di lava

Geografia 
 Duomo – frazione di Rovato in provincia di Brescia

Ingegneria 
 Duomo – camera cilindrica di una caldaia in cui si preleva il vapore
 Barra duomi – Organo delle automobili destinato a stabilizzare la tenuta di strada

Trasporti 
 Duomo – stazione della metropolitana di Milano
 Duomo – stazione della metropolitana di Napoli